Латный доспех (Латы) — изделие, доспех из различных по форме и размеру металлических пластин, откованных по форме частей тела воина и лошади, для их защиты.

В другом источнике сказано, что латы — это составляющая часть доспеха, которые состояли из нагрудника, верхний край которого был снабжён ребром, чтобы останавливать острие меча или копья противника и из спинного прикрытия.

Полный латный доспех использовался с конца XIV — начала XV века по конец XVI века. До этого рыцари надевали перед боем стальной шлем и кольчугу, начиная с XIII века дополнявшиеся  — ранней бригантиной, представлявшей собой сюрко, усиленное подкладкой из металлических пластин. В XIV веке появились классические бригантины, проэволюционировавшие к концу века в латную кирасу (в XIII веке кирасой назывался нагрудник из вываренной кожи). И в том же XIV веке появилась латная защита конечностей, изначально носившаяся с бригантиной.

Разновидности 
 Латная защита конечностей
 Белый доспех
 Миланский доспех
 Кастенбруст
 Уориковский доспех
 Готический доспех
 Максимилиановский доспех
 Гринвичский доспех
 Доспешный гарнитур
парадные и турнирные
 Парадный доспех
 Турнирный доспех
 Костюмный доспех
 Гротескный доспех
полу латы
 Ландскнехтский доспех
 Кирасирский доспех
 Гусарский доспех
 Рейтарский доспех
русские и восточные аналоги
 Зерцальный доспех

См. также 
 Бард (доспех) — конский доспех
 Доспешный гарнитур
 Доспехи
 Латы
 История доспехов
 Кольчато-пластинчатый доспех
 Ламеллярный доспех
 Ламинарный доспех
 Кольчуга

Примечания

Литература 
 
 Бехайм Вендален. Энциклопедия оружия / Пер. с нем. А. А. Девель и др. Под ред. А. Н. Кирпичникова. — СПб.: Оркестр, 1995. — 576 с.: ил. — ISBN 5-87685-029-X. 
 Винклер П. П. фон Энциклопедия оружия с древнейших времен до начала XIX века. — СПб.: Ленинградское изд-во, 2009. — 432 с.: ил. — ISBN 978-5-9942-0420-7.
 Ефимов С. В., Рымша С. С. Оружие Западной Европы XV-XVII вв.  — Том 1. Доспехи, клинковое оружие, оружие на древках. — СПб.: Атлант, 2009. — 400 с.: ил. — Серия «Оружейная академия». — ISBN 978-5-98655-022-0.
 Келли Фрэнсис, Швабе Рэндольф. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей / Пер. с англ. Т. Е. Любовской. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2007. — 304 с.: ил. — ISBN 978-5-9524-2869-0.
 Окшотт Эварт. Оружие и воинские доспехи Европы. С древнейших времен до конца Средневековья. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2009. — 704 с.: ил. — ISBN 978-5-9524-4069-2.
 Функен Л., Функен Ф. Средние века. Эпоха ренессанса: Пехота — Кавалерия — Артиллерия / Пер. с франц. М. Б. Ивановой. — М.: ООО «АСТ»; Астрель, 2004. — 146 с.: ил. — Серия «Энциклопедия вооружения и военного костюма». — ISBN 5-17-014796-1.

Ссылки 
 Меч против латных доспехов. Сравнение и особенности

Рыцарские доспехи